Massignieu-de-Rives é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Massignieu-de-Rives apresentava uma população de 564 habitantes, distribuídos por 318 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain